Rendueles ist der Name von

 César Rendueles (* 1975), spanischer Soziologe, Hochschullehrer, Herausgeber und Essayist
 José Luis Rendueles (* 1972), spanischer Schriftsteller
 Enrique García-Rendueles (1880–1955), spanischer Schriftsteller
 José Ramón Álvarez Rendueles (* 1940), spanischer Ökonom
 Ángel García Rendueles (1845–1913), spanischer Politiker und Abgeordneter
 Guillermo Rendueles (* 1948), spanischer Psychiater
 José María Varela Rendueles (1904–1986), spanischer Jurist und Politiker, Provinzgouverneur
 Pedro Urraca Rendueles (1904–1989), spanischer Polizeioffizier